, née le  à Sendai, Japon, est une patineuse artistique japonaise. En 2014, elle commence la compétition chez les seniors et gagne la Coupe de Russie.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en septembre 1996
Sportive japonaise du XXIe siècle